Davisov pokal 1989 je bil oseminsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 21.-23. april

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Azijski in Oceanijski del

Skupina II

Evropski in Afriški del

Skupina I

Skupina II

Afriški del

Evropski del

1989 v športu
1989